Chimes of Freedom  – traccia dell'album Another Side of Bob Dylan di Bob Dylan del 1964
 Chimes of Freedom  – EP di Bruce Springsteen del 1988
 Chimes of Freedom - The Songs of Bob Dylan  – album quadruplo di esecutori vari (tra cui Sting, Patti Smith, Adele, Pete Seeger, Diana Krall, Marianne Faithfull, Miley Cyrus, Jackson Browne) in omaggio a Bob Dylan, contenente cover di brani del cantautore e pubblicato nel 2012